ŠK Bernolákovo (celým názvem: Športový klub Bernolákovo) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Bernolákovo. Založen byl v roce 1921. Klubové barvy jsou žlutá a modrá. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovním areálu Jána Popluhára s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – CsATE (Cseklészi amatéri torna egyesület)
 1926 – ČATJ (Čeklíska amatérska telovýchovná jednota)
 1934 – fúze s ŠK Čeklís ⇒ AC Čeklís (Athletic Club Čeklís)
 1940 – ŠOHG Čeklís (Športový oddiel Hlinkovej gardy Čeklís)
 1945 – AC Čeklís (Athletic Club Čeklís)
 1948 – Sokol Bernolákovo
 1953 – DŠO Dynamo Bernolákovo (Dobrovoľná športová organizácia Dynamo Bernolákovo)
 1957 – TJ Dynamo Bernolákovo (Telovýchovná jednota Dynamo Bernolákovo)
 1965 – TJ JRD Pokrok Bernolákovo (Telovýchovná jednota Jednotné roľnícke družstvo Pokrok Bernolákovo)
 1982 – TJ Družstevník Bernolákovo (Telovýchovná jednota Družstevník Bernolákovo)
 1992 – FK Bernolákovo (Futbalový klub Bernolákovo)
 ŠK Bernolákovo (Športový klub Bernolákovo)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: I. B trieda  – sk. Jih
 1965–1969: I. A trieda  – sk. Jih
 1969–1972: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1972–1974: I. A trieda 
 1974–1977: I. B trieda 
 1977–1978: I. A trieda  – sk. B
 1982–1983: II. trieda 
 1986–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „B“)
 1987–1988: Divize – sk. Západ
 1988–1990: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1990–1992: I. B trieda  – sk. Jih
 1993–1994: 5. liga 
 1994–1996: 4. liga  – sk. A
 1996–2001: 3. liga – sk. Bratislava
 2001–2003: 4. liga  – sk. A
 2003–2004: 5. liga 
 2009–2011: 3. liga – sk. Západ
 2011–2014: Majstrovstvá regiónu 
 2014–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Bernolákovo